

Miejscowości w Polsce 
 Według TERYT jest ich 2
 Pławna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin
 Pławna – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice

Inne 
 Pławna – potok w woj. dolnośląskim w Masywie Śnieżnika i Obniżeniu Bystrzycy Kłodzkiej
 Pławna – przystanek kolejowy w Pławnej, w województwie małopolskim

Zobacz też 
 Pławna Dolna, Pławna Górna